Heard steht für:

 Heard (Insel), unbewohnte Insel im Indischen Ozean
 Heard County, Verwaltungsbezirk im US-Bundesstaat Georgia
 (3023) Heard, Asteroid des Hauptgürtels

Heard ist der Familienname folgender Personen:
 Amber Heard (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Edith Heard (* 1965), britische Molekularbiologin
 Fats Heard (1923–1987), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Floyd Heard (* 1966), US-amerikanischer Leichtathlet
 Gyasi Cline-Heard (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Henry F. Heard (1889–1971), englischer Kriminalschriftsteller
 J. C. Heard (1917–1988), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger 
 John Heard (1946–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 John Heard (Bassist) (1938–2021), US-amerikanischer Jazzbassist und Bildhauer
 John T. Heard (1840–1927), US-amerikanischer Politiker
 Larry Heard (* 1960), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 Mark Heard (1951–1992), US-amerikanischer Folkrock-Sänger, Songwriter und Produzent
 Mitchell Heard (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul F. Heard (1913–1964), US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur und Autor
 Robert Heard († 2014), US-amerikanischer Journalist
 Sarah Heard (* 1983), australische Ruderin
 Stephen Heard (1740–1815), US-amerikanischer Politiker
 Steve Heard (* 1962), britischer Leichtathlet